Народно-демократический фронт
 Народно-демократический фронт (Индонезия)
 Народно-демократический фронт (Румыния)